Saskia (voornaam), een Germaanse naam
Saskia (bron), een bron in Löningen, Duitsland
Saskia (zangeres), een Nederlandse zangeres
Saskia (radioprogramma), een radioprogramma van 3FM
Saskia (inslagkrater), een inslagkrater op Venus genoemd naar Saskia Uylenburgh